Hekel ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Hekel (* 1941), österreichischer Geologe
 Werner Hekel (* 1941), deutscher expressionistischer Künstler

Siehe auch:
 Heckel (Begriffsklärung)